Сабино Баринага Альберди (; 15 августа 1922 года, Дуранго, Испания — 19 марта 1988 года, Мадрид) — испанский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за мадридский «Реал». После завершения карьеры футболиста тренировал ряд известных испанских клубов.

Клубная карьера 
Родившись в Испании Баринага, из-за начавшейся гражданской войны, в подростковом возрасте эмигрировал в Англию, где учился футболу в молодёжной команде клуба «Саутгемптон». После окончания гражданской войны, он вернулся в Испанию, где стал выступать за «Реал Мадрид», за который играл на протяжении 11 сезонов, и дважды вместе с командой завоёвывал кубок Испании. В 1950 году Баринага перешёл в «Реал Сосьедад», за которую играл на протяжении следующих 3 сезонов. Завершил карьеру игрока в 1954 году в «Бетисе».

Тренерская карьера 
После окончания карьеры футболиста Баринага стал тренером в клубе, в котором провёл последний сезон, в «Бетисе», затем тренировал ряд известных испанских клубов, среди которых «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико Мадрид», но особых успехов нигде не добивался. На протяжении 25 лет тренерской карьеры в основном работал в Испании, но так же непродолжительное время тренировал мексиканскую «Америку» и сборную Марокко. Последним клубом в котором работал Баринага, стал в 1978 году клуб «Реал Овьедо».

Достижения 
 Обладатель Кубка Испании (2): 1945/46, 1946/47
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте: 1947

Примечания 

Родившиеся в провинции Бискайя
Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Осасуна»
Тренеры ФК «Реал Овьедо»
Тренеры ФК «Малага»
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Валенсия»
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Америка» Мехико
Тренеры ФК «Мальорка»
Тренеры сборной Марокко по футболу
Тренеры ФК ФАР
Тренеры ФК «Кадис»